Валтерс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Валтерс, Валдис (род. 1957) — советский латвийский баскетболист.
 Валтерс, Микелис (1874—1968) — юрист, публицист, писатель, общественный и политический деятель Латвийской Республики.
 Валтерс, Раймондс (род. 1938) — латвийский академик, профессор.
 Валтерс, Эвалдс (1894—1994) — старейший актёр Латвии.